Riitta est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1948), médecin et neuroscientifique finlandaise
 (née en 1968), compétitrice finlandaise en ski d'orientation
Riitta Myller (née en 1956), femme politique finlandaise
Riitta Nelimarkka (née en 1948), réalisatrice finlandaise de film d'animation
Riitta Immonen (1918-2008), artiste finlandaise
 (née en 1943), sociologue finlandaise
, femme politique finlandaise
 (née en 1944), historienne et professeure finlandaise
 (née en 1956), skieuse alpine finlandaise
 (1920-2005), ambassadrice et diplomate finlandaise
 (née en 1954), diplomate finlandaise
Riitta Salin (née en 1950), athlète finlandaise en 400 mètres
 (née en 1952), joueuse finlandaise en curling paralympique
Riitta Uosukainen (née en 1942), femme politique finlandaise
 (née en 1954), mannequin et actrice finlandaise
Riitta-Liisa Roponen (née en 1978), fondeuse finlandaise
 (née en 1966), tireuse sportive finlandaise
 (née en 1969), nageuse paralympique finlandaise
Eija-Riitta Korhola (née en 1959), femme politique finlandaise
 (née en 1954), épidémiologiste finlandaise
, écrivaine et philatéliste finlandaise

Voir aussi

Homonymie de prénom